Килова́тт-час (кВт⋅ч) — внесистемная единица количества энергии, используемая преимущественно для измерения потребления электроэнергии в быту и народном хозяйстве, а также для измерения выработки электроэнергии в электроэнергетике.

Определение 
1 киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой (произведённой) электрическим устройством мощностью 1 киловатт за 1 час своей работы.

1 кВт⋅ч = 10³ Вт × 3600 с = 3,6 МДж.

Пример:

Электрическая плита мощностью 2 кВт за 15 минут потребляет из электросети и преобразует в тепло электроэнергию, равную 2 кВт × 0,25 ч = 0,5 кВт⋅ч.

Единственно правильное написание — «кВт⋅ч» (мощность, умноженная на время) или «киловатт-час».

Употребление в речевом обиходе в контексте оценки количества произведённой или использованной электроэнергии термина «киловатт» вместо «киловатт-час» формально неправильно, так как мощность не тождественна энергии. Если провести аналогию с механическими величинами — различие между единицами измерения «кВт» и «кВт⋅ч» такое же, как между скоростью и расстоянием.

Также неправильно написание «кВт/ч» (киловатт в час), часто встречаемое в статьях и отчётах СМИ и даже иногда в официальных документах. Физический смысл единицы измерения «кВт/ч» — скорость изменения мощности: «на сколько киловатт изменится потребляемая или генерируемая устройством электрическая мощность за 1 час». Если провести аналогию с механическими величинами — различие между единицами измерения «кВт⋅ч» и «кВт/ч» такое же, как между расстоянием и ускорением. Хотя такой параметр может иметь практическое применение — например, характеризовать способность электростанции быстро подстраиваться под изменения нагрузки — но служить единицей измерения количества энергии он не может по определению.

Перевод в другие единицы измерения энергии 
Таблица перевода единиц измерения энергии

Другие соотношения:
 1 МВт⋅ч (мегаватт-час) = 1 тыс. кВт⋅ч = 859,8452 Мкал = 0,86 Гкал = 3,6 ГДж
 1 ккал = 1,163 Вт⋅ч

Кратные единицы:
 1 ГВт⋅ч (гигаватт-час) = 1 тыс. МВт⋅ч = 1 млн. кВт⋅ч
 1 ТВт⋅ч (тераватт-час) = 1 тыс. ГВт⋅ч = 1 млн. МВт⋅ч = 1 млрд. кВт⋅ч

Примечания

Литература

Ссылки 
 § 09-г. Работа электрического тока  // Учебник Физика 7 класс Кривченко И. В.
 How is Electricity Measured? Understanding watts, megawatts, kilowatt-hours, and more 

Единицы измерения энергии
Электричество
Единицы измерения в электродинамике